Иван Сергеевич Клюквин (1900—1952) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 29 апреля 1900 года в городе Скопин, Рязанской губернии.

После окончания в 1918 году Скопинского реального училища, Клюквин работал экспедитором Побединских каменноугольных копей.

В 1921 году окончил Студию при Театре Пролеткульта, после чего в 1921—1924 годах был актёром Театра Пролеткульта. Участник Великой Отечественной войны. После войны, в 1946—1948 годах — актёр Театра-студии киноактёра в Москве. В кино снимался с 1924 года, дебютировав в фильме «Стачка» Сергея Эйзенштейна.

Умер 24 июня 1952 года в Москве.

Творчество

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Иван Сергеевич КЛЮКВИН
 Клюквин Иван Сергеевич 
 Память народа

Пехотинцы Великой Отечественной войны